Sisipho (lateinisch Sisyphus) steht für:

 italienische Version des Namens Sisyphos
 Bestandteil des früheren Namens Samoa i Sisifo